Bunium divaricatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Vincenzo de Cesati. Bunium divaricatum ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
divaricatum